Marse :

 Juan Marsé (1933-2020), écrivain, auteur, compositeur, traducteur et scénariste espagnol.
 un Marse, du peuple antique des Marses.

voir aussi 
 Saint-Marse, ou Saint-Mars de Nantes
 Église Saint-Marse de Bais